Anthony Miller – botanico britannico
 Anthony Miller – cestista statunitense
 Anthony Miller – giocatore di football americano statunitense nato nel 1965
 Anthony Miller – giocatore di football americano statunitense nato nel 1994